Зил () — высшая точка Северной территории в Австралии.

География 
Зил является высшей точкой Северной территории, являющейся частью Австралийского Союза. Гора расположена в горной цепи Мак-Доннелл. Высота над уровнем моря составляет 1531 м, что делает гору высочайшей точкой Австралии западнее Большого Водораздельного хребта.

История 
Считается, что гора Зил получила своё современное название во время или после экспедиции Эрнеста Джайлза 1872 года и названа так в честь графа Зила, который незадолго до этого отличился в географическом исследовании архипелага Шпицберген. Согласно опубликованным журналам Джайлза это название было дано горе по просьбе Фердинанда Мюллера, который финансировал экспедицию.

Коренное название горы на языке австралийских аборигенов — Улатеррке () (названа так в честь местного вида гусеницы). Традиционно гора играла важное религиозное значение для местных жителей, которые посещали её для жертвоприношений и других ритуалов, например, женщины устраивали танцы, прося богов, что бы их дети быстро росли, как гусеницы.

Примечания 

Горы Северной территории